Saqqarmiut bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Saqqarmiut (Nanortalik), Ort im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Saqqarmiut (Qaqortoq), Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland